Nm, NM og nm har flere betydninger:
Newtonmeter – en SI-enhed 
Nanometer –  nm er en SI-enhed, der svarer til 10-9 meter
Nordisk Mesterskab – NM akronym for Nordisk Mesterskab
Nautical Mile – Sømil = 1.8520 m. Bruges inden for sejlads og flyvning.